Streatley est le nom de deux villages d'Angleterre :
 Streatley, dans le Bedfordshire ;
 Streatley, dans le Berkshire.